A 2008-as Superbike ausztrál nagydíj volt a Superbike és a Supersport világbajnokság második versenye. A versenyt Phillip Islanden rendezték február 29. és március 2. között.

Végeredmény

Superbike

Első verseny

Második verseny

Supersport 

Superbike nagydíjak
Supersport nagydíjak
Motorversenyzés Ausztráliában
Ausztral